La A-19 fue, antes del cambio de denominación del 2001, una autopista con tramos de autovía que recorría la costa catalana desde Barcelona hacia el noreste, pasando por municipios como Badalona, el Masnou, Premià, Mataró o Calella. Cabe destacar que el primer tramo de la A-19 iba desde Mataró hasta Barcelona y fue construida en 1969.

Actualmente, la A-19 como tal no existe y su denominación es residual y en ningún caso oficial. Según la reformulación y el renombrado de las autopistas en 2001 la antigua A-19 pertenece a las actuales C-32, C-31 y C-31D.

Identificador:    
Administración:

Curiosidades
 Esta autovía ahora pertenece a las autopistas/autovías C-31,C-32 y C-31D
 Parte de la señalización de Badalona aún no ha sido actualizada, y todavía se le llama a la C-31 A-19.

Véase también
C-31
C-32
C-31D
B-20
AP-7
A-7

Red de carreteras del Estado en Gerona